Края Словакии () — административно-территориальные единицы первого уровня в Словакии, которые впервые были образованы в 1949 году. Их названия неоднократно менялись, а в 1990—1996 годах были упразднены. В настоящее время в Словакии насчитывается восемь краёв, что соответствует третьему уровню административно-территориальных единиц в Евросоюзе. В каждом краю есть районы, которых насчитывается 79.

Список 
Текущий список краёв утверждён 24 июля 1996.

В 2002 году Словакию разделили ещё и на 8 «самоуправляемых краёв», которые являются, согласно Конституции высшими единицами административно-территориального деления, и полностью совпадают по границам с территорией обычных краёв. Отличия в том, что руководители органов обычных краёв назначаются правительством, а руководители «самоуправляемых краёв» избираются.

Название 
В неславянских языках края называются «регионами», но в самой Словакии под «регионами» подразумевают всего лишь группу краёв. В Словакии насчитываются:
 Братиславский регион (Братиславский край), код SK 01
 Западно-Словацкий регион (Трнавский, Тренчинский и Нитранский края), код SK 02
 Центрально-Словацкий регион (Жилинский и Банскобистрицкий края), код SK 03
 Восточно-Словацкий регион (Прешовский и Кошицкий края), код SK 04

История

До 1949 года 
Исторически Словакия делилась на комитаты, называвшиеся по-словацки «жупами» () или «столицами» (). Такое деление было во время Великой Моравии (IX век), Королевства Венгрии (с XI—XII века до 1918 года), Чехословакии (с 1918 по 1928) и Первой Словацкой Республики (с 1940 по 1945). С 1928 по 1939 и с 1945 по 1948 годы Словакия называлась «Словацкой Краиной» в составе Чехословакии.

Края до 1960 года 
Деление на края было принято 24 декабря 1948 (или 1 января 1949). Первая схема просуществовала до 30 июня 1960. Словацкие территории в составе Чехословакии были разделены на шесть краёв: Братиславский, Банскобистрицкий, Кошицкий, Нитранский, Прешовский и Жилинский. Каждый край был назван в честь своего административного центра.

Края до 1990 года 
С 1 июля 1960 и вплоть до 19 декабря 1990 (за исключением краткого периода с 1 июля 1969 по 28 декабря 1970) в Словакии было четыре края: Центрально-Словацкий, Восточно-Словацкий, Западно-Словацкий и Братислава как отдельный край. Братислава до 22 марта 1968 входила в Западно-Словацкий край, свой статус она получила в январе 1971 года.

См. также 
 Административно-территориальное деление Словакии
 Традиционные края Словакии
 Объекты туристического отдыха в Словакии
 Районы Словакии
 Общины Словакии
 ISO 3166-2:SK

Ссылки 
 EU-maps (the kraje correspond to the NUTS 3 level with EUROSTAT) 
 Список городов Словакии до 1918 года
 Природа Восточной Словакии в фотографиях